

Localidades

Loganville (Geórgia)
Loganville (Pensilvânia)
Loganville (Wisconsin)

Ou ainda:
Logansville (Ohio)

Desambiguações de topônimos